El término Sando puede hacer referencia a:

Lugares 
 Sando, municipio español de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
 Santa María de Sando, municipio español de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
 Fuentes de Sando, localidad española del municipio de Sando, en la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Empresas 
 Sando, es una empresa española de construcción.

Otros 
 Sandō, camino que conduce a un santuario sintoísta.